Лосаберидзе:
 Лосаберидзе, Кетеван Багратовна (1949—2022) — советская спортсменка (стрельба из лука).
 Лосаберидзе, Юза Титеевич (род. 1938) — советский футболист.